DLV peut désigner :
 Deutscher Leichtathletik-Verband (en français, Fédération allemande d'athlétisme), une association sportive chargée d'organiser, de développer et de gérer l'athlétisme en Allemagne ;
 delavirdine, un médicament antirétroviral.
 Date Limite de Vente

Voir aussi 
 DLV Agglo, Durance-Luberon-Verdon Agglomération.